Lunga vară fierbinte  se poate referi la:

 Film 
 1958 Lunga vară fierbinte (The Long, Hot Summer) – film american cu Paul Newman, regia Martin Ritt 
 1965-1966 Lunga vară fierbinte(serial TV) – serial de televiziune (1965 – 1966, 26 episoade) cu Roy Thinnes și Nancy Malone
 1985 Lunga vară fierbinte (The Long Hot Summer) –  film de televisiune cu Don Johnson, regia Stuart Cooper
 1999 ''A Long Hot Summer (film) – film finlandez, regia Perttu Leppä